Мелвин има више значења:
 Мелвин (Ајова)
 Мелвин (Тексас)
 Мелвин (Илиноис)
 Мелвин (Мичиген)